Il doppio del torneo di tennis Mordovia Cup 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Antal Van Der Duim e Boy Westerhof che hanno battuto in finale Aleksej Kedrjuk e Uros Vico 2-6, 7-63, [11-9].

Teste di serie 

 Aleksej Kedrjuk /  Uros Vico (finale)
 Aleksandr Krasnoruckij /  Aleksandr Kudrjavcev (quarti di finale)

 Denis Macukevič /  Deniss Pavlovs (primo turno)
 Ti Chen /  Vasilīs Mazarakīs (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mordovia Cup 2007